Bloc national peut désigner plusieurs partis politiques et coalitions :

 Bloc national, en France, une coalition de droite majoritaire à l'Assemblée nationale de 1919 à 1924 ;
 Bloc national, au Liban, un parti politique fondé en 1947 ;
 Bloc national, en Syrie, une coalition de partis arabes opposés au mandat français en Syrie, fondée en 1928 et dissoute en 1946 ;
 Bloc national, en Tunisie,  groupe parlementaire formé en 2020.